Versalles, comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
Versalles, quartiere di Buenos Aires in Argentina